Salsa kan syfta på
 Salsa (musik) – en latinamerikansk musikstil
 Salsa (dans) – en dans, knuten till musiken med samma namn
 Salsa (sås) – en tomatbaserad sås
 SALSA – Saving lives in the Stockholm area, ett projekt för ökad användning av hjärtstartare som startade 2005 vid Södersjukhuset och 2011 fortsatte med projektet SAMS – Saving more lives in Sweden.
 SALSA – Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser, ett projekt vid Skolverket sedan läsåret 1997/98.

Källor